Brestovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Stanari
 Brestovo – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Brestovo – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Brestovo – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Despotovac

 Zobacz też
 Brestowo